El galicismo amateur (en francés, 'aficionado') se usa en lengua española para referirse a una persona, empresa, revista, asociación etc. que no es ni profesional ni oficial y que basa su actividad o la adquisición de su conocimiento no en una titulación oficial sino en su simple pasión o afición.

En ámbitos más concretos, amateur puede también referirse a:

 Ocio y aficiones
 Astronomía amateur;
 Cohetería amateur;
 Deporte amateur.
 Radio amateur.

 Música
 Amateur, un álbum de la banda de rock argentina Ataque 77;
 Amateur Universes, un álbum de la banda Atom Rhumba, publicado por el sello Oihuka en octubre de 2006;
 Amateur, una canción (y video correspondiente) del grupo musical Molotov.

 Cine y televisión
 Cinematografía amateur, un género cinematográfico que puede incluir la creación de películas tanto en el formato Super-8 como en el formato más habitual hoy en día, el vídeo doméstico;
 Amateur, una película estadounidense dirigida por Hal Hartley en 1994;
 Amateurs, una película española dirigida por Gabriel Velázquez en 2008;
 Televisión amateur, la emisión de una o más cadenas de televisión por parte de personal no profesional.

 Instituciones deportivas, amateurs y no amateurs
 Amateur Athletic Union;
 Championnat de France Amateurs;
 Fútbol Amateur de Chile;
 Sector Amateur del Fútbol Mexicano;
 Liga Mexicana de Football Amateur Association (hoy en día ya desaparecida);
 Asociación Nacional de Fútbol Amateur (Chile);
 Asociación Nacional de Fútbol Amateur (Uruguay);
 Segunda División Amateur de Uruguay;
 Selección de fútbol amateur de España;
 Liga Amateur Platense de Fútbol;
 Liga de Fútbol Amateur de Rusia;
 Asociación Amateurs de Football (hoy en día ya desaparecida);
 Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha;
 Asociación de Fútbol No Amateur de Santa Elena;
 Asociación de Fútbol No Amateur de Manabí;
 Asociación de Fútbol No Amateur de Cotopaxi;
 Asociación de Fútbol No Amateur de Sucumbíos;
 Asociación de Fútbol No Amateur de Esmeraldas;
 Asociación de Fútbol No Amateur de Napo;
 Asociación de Fútbol No Amateur de Napo;
 Asociación de Fútbol No Amateur de Santo Domingo de los Tsáchilas;